Jorge Alberto Dogre Marrufo (nacido el 20 de marzo de 1986 en Mérida, Yucatán) es un actor y cantante mexicano conocido por haber sido parte del grupo musical La Nueva Banda Timbiriche surgida del reality show de Televisa "Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda" en el año 2007.

Vida personal e inicios
Alberto inició su carrera musical en su natal Yucatán en 2003, donde participó en el grupo musical "Stylos" surgido tras un concurso estatal, en el cual estaban tres jóvenes más, Alberto logró colocar un sencillo en la radio titulado ·"Ángel de amor".

Posteriormente decidió continuar con sus estudios universitarios en la carrera de Economía y negocios internacionales.

Trayectoria

La Nueva Banda Timbiriche
En el año 2007, decide retomar su carrera artística, participando en un casting de más de 40,000 jóvenes, del cual fue seleccionado junto a otros 29 para participar en un reality show llamado "Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda" que tenía como finalidad crear La Nueva Banda Timbiriche en conmemoración a los 25 años de la creación del grupo Timbiriche.

El programa inició el 27 de junio de 2007 y tras cuatro meses de competencia entre los 30 jóvenes, Alberto se convirtió en el tercer seleccionado para formar parte de La Nueva Banda Timbiriche junto a Brissia Mayagoitia, Fernanda Arozqueta, Tayde Rodríguez, Gaby Sánchez, Eduardo Brito y Yurem Rojas.

Finalmente tras varias presentaciones solos y como teloneros de RBD, el 31 de mayo de 2009 durante su presentaci+on en la plaza de la Independencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el grupo anunció su desintegración despidiéndose con el tema "Buscando mi destino".

Carrera actoral
Tras la desintegración del grupo, Luis de Llano le propone participar en la segunda etapa de la telenovela "Atrevete a soñar", en la cual interpretó el papel de Giovanni.

A partir del 7 de mayo de 2010, tras terminar la telenovela, Alberto junto a su ex compañera Violeta Isfel, participa en la puesta en escena de una versión de la Bella y la bestia llamada "Bella y Bestia" en la que interpreta el papel de "Gastón".

Participa a lado de otros artistas en la campaña "México en nuestras manos", la cual pretende combatir la pobreza en México a través de la venta de pulseras.

Enlaces externos 
Alberto Dogre en Atrévete a soñar

Nacidos en Mérida (México)
Actores de televisión de México
Cantantes masculinos de México